Losen steht für:
 Lausanne, siehe Lausanne #Namensvarianten

The Losen ist der Familienname folgender Personen:
 Anton The Losen (1814–1888), preußischer Generalmajor und Kommandeur der 11. Feldartillerie-Brigade
 Julius The Losen (1812–1882), deutscher Textilunternehmer, Kammerpräsident und Landrat
 Walter The Losen (1880–1919), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat

Siehe auch:
 Loosen
 Lose